Radzikowo – część miasta Kołobrzegu, w woj. zachodniopomorskim
 Radzikowo – niezamieszkana osada śródleśna w woj. pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Kępice
 Radzikowo – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubień Kujawski